Eldorádó, Eldorado vagy El Dorado:
Eldorádó: legendás ország Dél-Amerikában
Eldorádó: Edgar Allan Poe verse

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Eldorado (Georgia)
 Eldorado (Illinois)
 Eldorado (Maryland)
 Eldorado (Nebraska)
 Eldorado (Ohio)
 Eldorado (Oklahoma)
 Eldorado (Oregon)
 Eldorado (Pennsylvania)
 Eldorado (Texas)
 Eldorado (önkormányzat nélküli település, Wisconsin)
 Eldorado (város, Wisconsin)
 Argentína
 Eldorado (Misiones)
 Eldorado megye, megye Misiones tartományban
 Ausztrália
 Eldorado (Victoria)
 Brazília
 Eldorado (São Paulo)
 Eldorado (Mato Grosso do Sul)
 Eldorado do Sul
 Dél-afrikai Köztársaság
 Eldorado (Limpopo)
 Kolumbia
 Eldorado (Meta)
 Mexikó
 Eldorado (Sinaola)
 Zimbabwe
 Eldorado (Zimbabwe)

Film 
 Eldorádó: Bereményi Géza filmje
 Eldorado: Bouli Lanners filmje
 Eldorado: Richard Driscoll filmje
 Eldorado: svájci dokumentumfilm

Zene 
 Eldorado: Electric Light Orchestra-dal
 Eldorado: spanyol rockegyüttes
 Eldorado: Neil Young-album
 Eldorado: Electric Light Orchestra-album

Egyéb 
 Eldorádó-ház: luxusszálloda New Yorkban